El término «Brujería» o su plural «Brujerías» puede hacer referencia a:

Magia 
 Brujería, referido a la actividad de la bruja o brujas, conjunto de creencias y rituales cuyos orígenes datan de las primeras sociedades organizadas.

Literatura 
 Brujerías (Wyrd Sisters) (1993), novela de Terry Pratchett, 6ª de Mundodisco.

Música 
Brujería
 Brujería (1989-), grupo de deathgrind de México.
 Brujería (1993), canción de Shakira.
 Brujería (2005), canción de Son de Sol.
Brujerías
 Brujerías (1995), álbum de Víctimas del Dr. Cerebro.